El Toro kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Toro, Chihuahua, ort, 
 El Toro, Purísima del Rincón, ort, 
 El Toro, Chiapas, ort, 
 El Toro, Tarimoro, ort,

Spanien 

 El Toro, Valencia, ort, Província de Castelló, 
 El Toro, Balearerna, ort, Illes Balears, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar